Equus est un genre de la famille des Equidae, comprenant le cheval, l'âne, le zèbre, etc. ;
 Equus est une pièce de théâtre de Peter Shaffer.
 Equus est un film américano-britannique, adapté de la précédente pièce, et réalisé par Sidney Lumet en 1977.
 Equus est un magazine équestre américain mensuel
Equus est préparateur automobile américain

tr:Atgiller#Equus cinsinin türleri